Spis Odessa může být:

 Spis Odessa (román) – román Fredericka Forsytha poprvé vyšlý roku 1972
 Spis Odessa (film) – filmová adaptace stejnojmenného románu z roku 1974